"Radar" pode ser:

 Radar, dispositivo de localização por ondas de rádio
 Radar - ex-futebolista brasileiro que jogou, entre outros, pelo .
 Radar meteorológico, dispositivo utilizado em estudos meteorológicos
 Radar Doppler, dispositivo que se baseia no efeito Doppler-Fizeau para calcular a velocidade de um objeto
 Radar móvel, instrumento utilizado na meteorologia
 Radar (canção), single da cantora estadunidense Britney Spears
 Radar (Globo), programa de notícias locais produzido por afiliadas da emissora de televisão brasileira Rede Globo
 Radar (TVE), programa de televisão produzido pela TVE RS
 Radar (Ambiente de Registro e Rastreamento da Atuação dos Intervenientes Aduaneiros), sistema da Receita Federal do Brasil que permite a gestão de importações e exportações.
 Lombada eletrônica, popularmente conhecida como "radar"
Desambiguação